Sequester steht für:

 Sequester (Recht), Zwangsverwalter
 Sequester (Medizin), abgestorbenes Gewebestück
 Pulmonaler Sequester, Fehlbildungen der Lunge
 Vibius Sequester (4./5. Jh.), römischer Autor

Siehe auch:
 Sequestrierung